Brandy – napój alkoholowy
 Brandy – amerykańska piosenkarka
 Brandy – album Brandy

Zobacz też